Blanche Bingley Hillyard (1864-1946) – tennista inglese, moglie del tennista George 
 George Hillyard (1864-1943) – tennista britannico
 Lyle W. Hillyard (1940) – politico e avvocato statunitense